Zapadliska (765 m) – szczyt Pasma Laskowskiego,  które według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski należy do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.

Zapadliska znajdują się po północno-wschodniej stronie Łoska. Ich zachodnie stoki opadają do doliny Pewlicy, wschodnie do doliny Koszarawy. Szczyt Zapadlisk jest zalesiony, znajduje się po północno-wschodniej stronie Łoska i prowadzi przez niego znakowany szlak turystyczny.

Szlak turystyczny 
  Przyborów – Łosek – Studenckie Schronisko Turystyczne „Lasek” – Zapadliska – Koszarawa. Czas przejścia: 1.40 h, ↓ 1.50 h

Przypisy 

Szczyty Beskidu Makowskiego